Thiyagarajah ist der Familienname folgender Personen:

 Ramesh Thiyagarajah (* 1988), deutscher Handballschiedsrichter, siehe Ramesh und Suresh Thiyagarajah
 Suresh Thiyagarajah (* 1988), deutscher Handballschiedsrichter, siehe Ramesh und Suresh Thiyagarajah